I materiali fibrorinforzati a matrice inorganica (noti anche come FRCM, dall'inglese Fiber Reinforced Cementitious Matrix) sono un sistema di rinforzo sono il risultato dell’accoppiamento di reti, realizzate con fibre di diversi materiali - in genere acciaio, aramide, basalto, carbonio, PBO, vetro - inglobate in una matrice inorganica a base inorganica, in genere a base di cemento o di calce.

Tali compositi vengono denominati anche TRC (Textile Reinforced Concrete), TRM (Textile Reinforced Mortars) o anche IMG (Inorganic Matrix-Grid composites).

La malta della matrice, oltre a inglobare la rete, funge anche da adesivo al substrato interessato dall’intervento di rinforzo.

Nello strato di malta, di adeguato spessore, possono essere presenti anche più reti di rinforzo: in questo caso devono essere opportunamente distanziate. Sono contemplate malte cementizie, aeree, idrauliche, bastarde e malte a base di calce naturale.

Sono utilizzate per il rinforzo strutturale di elementi costruttivi esistenti, in particolare nelle strutture murarie, preferendo questa soluzione agli FRP per la maggiore affinità della malta cementizia a questo tipo di supporti. Sono utilizzati anche per il rinforzo di strutture in cemento armato.

Il loro uso in Italia è regolamentato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, che rimandano alle Linee Guida per la Qualificazione da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP., ovvero per il rilascio dei CVT.

Sull'uso degli FRCM sono state condotte molte ricerche in Italia e all'estero e molte applicazioni. I risultati pubblicati mostrano come i FRCM siano in grado di assicurare un notevole incremento di resistenza e di duttilità degli elementi rinforzati e di far fronte alle azioni cicliche (tipiche del sisma) senza significativo degrado dell’efficacia del sistema di confinamento. 

Le prestazioni dipendono fortemente dalla qualità applicativa, per esempio dalle modalità con cui viene curata l'adesione al supporto, dal valore del raggio di curvatura degli spigoli, ...

Controlli di accettazione e direzione lavori 
L'uso degli FRCM è condizionato non solo al fatto che il sistema abbia ottenuto una Certificazione CVT da parte del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. ma che abbiano superato anche i controlli di accettazione da parte della Direzione Lavori, controlli che sono quindi obbligatori.

Note 

Materiali edilizi